Ве́стё () — городок в медье Бекеш, Сегхаломский район, в Венгрии. Город занимает площадь 125,76 км2, на которой проживает 7623 жителя.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки

Города Венгрии